Payán bezeichnet
 Alfonso Zambrano Payán, kolumbianischer Bildhauer
 Eliseo Payán, kolumbianischer Präsident (1887)
 Magüí Payán, Gemeinde im Departamento Nariño, Kolumbien
 Roberto Payán, Gemeinde im Departamento Nariño, Kolumbien